Kabinett Millerand steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik unter Alexandre Millerand im Jahr 1920:

 Kabinett Millerand I
 Kabinett Millerand II